Brian Hall (acteur) (1937-1997), Brits televisieacteur, onder meer bekend van Fawlty Towers
 Brian Hall (scheidsrechter) (*1961), Amerikaans voetbalscheidsrechter